Sextio es un apellido romano. Puede referirse a lo siguiente:

Personajes
 Cayo Sextio Calvino, político y militar de la República Romana.
 Lucio Sextio Sextino, político y cónsul de la República Romana.
 Tito Sextio Cornelio Africano, senador romano durante el Imperio.
 Tito Sextio Magio Laterano, senador romano durante el Imperio, padre del anterior.